Romanel-sur-Lausanne, commune suisse du canton de Vaud ;
 Romanel-sur-Morges, commune suisse du canton de Vaud.